Lysidice (mitologia) – personaggio della mitologia greca
Lysidice (zoologia) – genere di Anellidi
Lysidice (botanica) – genere delle Fabaceae